

Geografia 
 Serio – fiume italiano
 Serio Morto – fiume italiano
 Sério – comune brasiliano

Persone 
 Angelo Serio – regista, sceneggiatore e attore italiano
 Angelo Serio – fantino italiano
 Francesca Serio – attivista italiana, testimone contro la mafia
 Luca Serio Bertolini – cantante e musicista italiano
 Mauro Serio – conduttore televisivo e attore italiano
 Michele Serio – musicista e scrittore italiano
 Renato Serio – compositore e direttore d'orchestra italiano

Altro 
 Serio – singolo di Emis Killa del 2018
 11022 Serio – asteroide